De regenbom, episode in het stripverhaal Drie in een slag (1984)
 regenbom, synoniem voor een uitzonderlijk hevige wolkbreuk

Wikipedia:Doorverwijspagina